Альбрехт I — король Німеччини
 Альбрехт I — герцог Баварії
 Альбрехт I — герцог Саксонії
 Альбрехт I — граф Бранденбурзький